Målarna kan avse:
 Målarna – en småort i Karlskrona kommun
 Svenska målareförbundet – ett fackförbund i Sverige

Se även 
Målare